Чемпіонат Шотландії з футболу 1935—1936 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 10 серпня 1935 та фінішував 29 квітня 1936. Це 46-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій вісімнадцятий титул чемпіона здобув «Селтік».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1936
Шотландія
Шотландія